Hüseynqulular – centro abitato del distretto di Gədəbəy, in Azerbaigian
 Hüseynqulular – centro abitato del distretto di Tovuz, in Azerbaigian